Svenska mästerskapet i handboll kan vara:

 Svenska mästerskapet i handboll för damer
 Svenska mästerskapet i handboll för herrar